Güttersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Güttersbach, Dorf der Gemeinde Mossautal im Odenwaldkreis, Hessen
 Güttersbach (Fränkisch-Crumbach), Siedlungsplatz der Gemeinde Fränkisch-Crumbach im Odenwaldkreis, Hessen

Gewässer:
 Güttersbach (Marbach), rechter Quellbach des Marbachs bis Hüttental, Gemeinde Mossautal, Odenwaldkreis, Hessen
 Güttersbach (Crumbach), linker Quellbach des Crumbaches bis vor Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen

Sonstiges:
 Burg Güttersbach. ehemalige Wasserburg bei Güttersbach, Gemeinde Mossautal, Odenwaldkreis, Hessen 

Siehe auch:
 Gittersbach